miejscowości w Bułgarii:
 Dunawci – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Dunawci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo
 Dunawci – miasto w obwodzie Widyń